Osoby o nazwisku Klepacki:
 Frank Klepacki (ur. 1974) – amerykański muzyk
 Marian Klepacki (1947–1999) – polski przestępca
 Witold Klepacki (1897–1960) – polski lekarz
 Zbigniew Klepacki (ur. 1966) – polski menedżer
 Zygmunt Klepacki (1948–2020) – polski trener
 Zofia Noceti-Klepacka (ur. 1986) – polska windsurferka